SRM — многозначная аббревиатура из латинских букв:
  — система управления взаимодействием с поставщиками (сокр. от англ. Supplier Relationship Management System, SRM-система) — корпоративная информационная система (или её модуль), предназначенная для автоматизации SRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня управления и оптимизации закупочной деятельности, улучшения обслуживания клиентов компании путём выбора и правильной работы с поставщиками, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Solid Rocket Booster — Боковой ускоритель МТКК Спейс шаттл
Микропрограмма SRM или SRM-консоль — микропрограмма, записанная в системное ЭСППЗУ, для загрузки компьютерных систем на основе микропроцессоров DEC Alpha.

История 
Основу Управления поставщиками положил Питер Кралич, описав категоризацию ресурсов, основанную на бинарной классификации в работе "Снабжение должно стать управлением поставками", опубликованной в 1983 г. в журнале Harward Business Review.

Структура SRM 
Управление взаимоотношениями с поставщиками состоит из трёх видов деятельности:  

 управление базой поставщиков;  
 воздействие на поставщиков;  
 интеграция поставщиков.   

 База поставщиков отражает количество, характеристики, адреса поставщиков, которые снабжают предприятие сырьём и материалами. 
1. Управление базой поставщиков базируется на классификации поставщиков (по критериям классификации, видам поставщиков и характеристикам) и подразумевает также определение их оптимального количества. Цель управления базой — распределить поставщиков по категория от наиболее к наименее значимой. На первом месте стоит небольшая группа стратегических поставщиков, которые требуют приоритизации внимания и ресурсов, необходимых для поддержания и развития отношений.  

2. Воздействие на поставщиков производится в случае расхождения требований к поставщику и эффективностью его поставок. В зависимости от значения такого расхождения возможны следующие варианты:  -смена поставщика;    -воздействие на существующего поставщика;    -начало работы с потенциальным поставщиком;    -приобретение предприятия-поставщика (инсорсинг).  

3. Интеграция поставщиков производится для снижения издержек и времени бизнес-процессов, а также повышения их качества. Концепция интеграции поставщиков нужна для того, чтобы потребители и необходимые им поставщики сырья, материалов, комплектующих и упаковки в ходе совместной работы могли лучше оценить затраты, количество и сроки поставок. 

Завершающий этап развития взаимоотношений с поставщиками — мониторинг эффективности взаимодействия с поставщиками и бенчмаркинг.

Примечания